Карлинский — польская фамилия. Известные носители:
 Николай Николаевич Карлинский (1858- 1924)  -  архитектор. 
 Карлинский, Вадим Леонидович (род. 1966) — игрок «Что? Где? Когда?».
 Карлинский, Владлен Миронович (1926) — советский терапевт.
 Карлинский, Семён Аркадьевич (1924-2009) — американский славист, литературовед, историк русской литературы.

См. также 
 Карлинский кратер — метеоритный кратер, находящийся в Республике Татарстан.